El archiduque Federico Fernando Leopoldo de Austria (alemán: Erzherzog Friedrich Ferdinand Leopold von Österreich; 14 de mayo de 1821 - 5 de octubre de 1847) fue un miembro de la Casa de Habsburgo y Comandante-en-Jefe de la Armada austríaca.

Familia 
Federico era el tercer hijo del Archiduque Carlos Luis de Austria, duque de Teschen y héroe austríaco de las Guerras Napoleónicas (1771-1847) y de su esposa la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg (1797-1829). Federico nunca se casó y no dejó descendencia.

Biografía 
Nacido el 14 de mayo de 1821 en Viena, fue bautizado ese mismo día por el obispo de Dulma con los nombres de Friedrich Ferdinand Leopold y fue su padrino  Fernando III, gran duque de Toscana representado por el archiduque Anton de Austria. Se unió a la Imperial y Real Armada en 1837, con dieciséis años. Se lanzó a la carrera como marino con gran celo y voluntad, hasta el punto de llegar a comandar un barco en poco tiempo y navegar por primera vez a Oriente en 1837.

Crisis oriental de 1840 
Durante la Crisis Oriental de 1840 entre Egipto y el Imperio otomano, Federico luchó en la campaña en contra Muhammad Ali después de la Convención de Londres, sirviendo en la flota austriaca de la costa de Levante como comandante del barco Guerriera.

En aquella convención, el Reino Unido, Austria, Prusia, y Rusia habían ofrecido a Muhammad Ali regir de forma hereditaria Egipto como parte del Imperio Otomano si se retiraba del hinterland sirio y de la costa del Monte Líbano. Muhammad Ali dudó hasta que las fuerzas navales británicas comenzaron su marcha contra Siria y Alexandria. Después de que las armadas británicas y austriaca bloquearan la costa del Delta del Nilo, bombardearan Beirut (11 de septiembre de 1840) y Acre se rindiese (3 de noviembre de 1840), Muhammad Ali convino aceptar los pactos de la Convención el 27 de noviembre de 1840.

Desde su barco, Federico dirigió el asalto de las ciudadelas de Sidon y Beirut que pronto cayeron. Tras el bombardeo de Acre el 3 de noviembre de 1840 dirigió personalmente el desembarco en la costa de un pequeño contingente de tropas austríacas, británicas y turcas que tomaron las ciudadela de Acre tras la huida de la guarnición egipcia. En premio a su excepcional liderazgo en esta campaña fue nombrado caballero de la orden militar de María Teresa.

Comandante-en-Jefe de la Imperial y Real Armada 
En 1842 Friedrich navegó a Argelia e Inglaterra. En 1844 fue promovido al rango de Vicealmirante y tomó el cargo de Comandante-en-Jefe de la Imperial y Real Armada a la edad de veintitrés años. Su elección para este último cargo se produjo tras un motín promovido por los hijos del almirante Francesco Bandiera, jóvenes oficiales de origen veneciano.

Como Comandante-en-Jefe, Federico introdujo grandes modernizaciones y reformas, haciendo la armada menos veneciana y más austriaca. Hasta el final del siglo XVIII, Austria había tenido únicamente limitados intentos de establecer una armada propia. Cuándo Francisco II  del Sacro Imperio recibió la ciudad de Venecia junto con Istria y Dalmacia de acuerdo con el Tratado de Campo Formio en 1797, esta situación cambió considerablemente. Las fuerzas navales venecianas y sus instalaciones fueron la base para la futura armada. Hasta el período en que Federico asumió el cargo de Comandante-en-Jefe, la percepción general era que la armada estaba compuesta por tripulación y barcos venecianos navegando bajo bandera austríaca.

Federico tuvo un entusiasta interés en la flota, y con él, la fuerza naval austriaca tuvo su primer apoyo directo de un archiduque. Esto fue crucial ya que el poder marítimo nunca fue una prioridad de la política extranjera austriaca y hasta entonces la armada había sido poco conocida por el público. La Imperial y Real Armada únicamente fue capaz de atraer una atención pública significativa y un sustancial apoyo económico durante los tres cortos periodos de su historia en que fue apoyada o liderada de forma directa por algún archiduque. Siguiendo el ejemplo de Federico, los archiduques Fernando Maximiliano (1832–1867) y Francisco Fernando (1863–1914) fueron activos defensores de los asuntos navales del Imperio.

El Canciller austriaco príncipe de Metternich propuso que Friedrich fuese nombrado Gran maestre de la Orden de Malta, pero esta propuesta fue rechazada por el papa Gregorio XVI.

Muerte 

Federico estuvo al frente de la Armada, como Comandante-en-Jefe de la Armada Imperial austríaca durante un corto período de tiempo. Muriendo de ictericia en Venecia con veintiseís años. Con posterioridad a su muerte algunos barcos de la Armada austríaca fueron nombradas en su honor, como el velero SMS Erzherzog Friedrich y el acorazado SMS Erzherzog Friedrich (1902).

Títulos, cargos y empleos

Títulos 
 1821-1847: S.A.I. y R. el archiduque Federico Fernando Leopoldo de Austria, príncipe real de Hungría y de Bohemia.

Órdenes

1838: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero de la Orden Militar de María Teresa.

Extranjeras 
 Caballero gran cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén (vulgo Malta) ()
 Caballero gran cruz de la Orden del Baño. ()
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de cuarta clase de la Orden de San Jorge. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de la Orden Pour le Mérite. ()
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballero gran cruz en brillantes de la Orden de San Gregorio Magno. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y el Mérito. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada. ( Reino de Portugal)
 Caballero gran cruz de la Orden del León. ( Reino de los Países Bajos)
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse y del Rin)

Empleos 
 Vicealmirante y Obercommandant de la Imperial y Real Armada.
 Contraalmirante (Contre-admiral) de la Imperial y Real Armada.
 Coronel propietario (Inhaber) del Imperial y Real Regimiento de Infantería nº16 (Véneto) del Ejército Imperial y Real. (Imperio Austrohúngaro)

Cargos académicos 
 Miembro honorario del Instituto véneto de ciencias, letras y artes.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Venecia.
 Miembro honorario del Ateneo de Venecia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Pour le Mérite
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros grandes cruces en brillantes de la Orden de San Gregorio Magno
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del León Neerlandés
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Casa de Austria-Teschen
Miembros honorarios del Ateneo de Venecia
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Venecia
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Nacidos en Viena
Fallecidos en Venecia